Hermann von Ihering (Kiel, 1850. október 9. – Gießen, 1930. február 24.) brazil-német paleontológus, zoológus, ornitológus, orvos, tanár, ichtiológus és entomológus. Rudolf von Jhering legidősebb fia. Munkássága során több, mint 300 publikációt írt, ebből 20 madarakról szólt.

Jegyzetek

Források 
Művei

1850-ben született személyek
1930-ban elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Német zoológusok
Német entomológusok
Kieliek
Ornitológusok
Paleontológusok